Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 98:

 98 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)
 98 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1972-1994)